13-й чемпионат мира по волейболу среди мужчин прошёл с 29 сентября по 8 октября 1994 года в двух городах Греции (Афинах и Салониках) с участием 16 национальных сборных команд. Чемпионский титул во второй раз в своей истории выиграла сборная Италии.

Команды-участницы 
 Греция — страна-организатор;
 Италия — победитель предыдущего чемпионата мира;
 Бразилия — олимпийский чемпион 1992 года;
 Нидерланды, Южная Корея, Куба, Аргентина, Алжир — по итогам континентальных чемпионатов 1993 года;
 Германия, Болгария, США, Швеция, Россия, Канада — по итогам мировой квалификации;
 Китай, Япония — по итогам азиатской квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
16 финалистов чемпионата мира на первом этапе разбиты на 4 группы. Победители групп напрямую выходят в четвертьфинал плей-офф. Команды, занявшие в группах 2-е и 3-е места, образуют 4 пары 1/8 финала, победители в которых также выходят в четвертьфинал.

Предварительный этап

Группа A 
Афины 

 29 сентября: Россия — Алжир 3:0 (15:10, 15:6, 15:9); Греция — Канада 3:0 (15:7, 15:3, 15:12).
 30 сентября: Россия — Канада 3:2 (10:15, 17:16, 12:15, 15:11, 17:15); Греция — Алжир 3:0 (15:13, 15:1, 15:7).
 1 октября: Канада — Алжир 3:0 (15:10, 15:11, 15:4); Греция — Россия 3:2 (8:15, 15:13, 4:15, 15:12, 15:13).

Группа В 
Афины 

 29 сентября: США — Германия 3:1 (15:13, 14:16, 15:4, 15:10); Бразилия — Аргентина 3:2 (7:15, 10:15, 15:4, 15:10, 15:10).
 30 сентября: США — Аргентина 3:0 (15:10, 16:14, 15:6); Бразилия — Германия 3:0 (15:1, 15:4, 15:4).
 1 октября: Германия — Аргентина 3:1 (16:14, 4:15, 15:8, 15:6); США — Бразилия 3:2 (15:12, 15:9, 9:15, 10:15, 15:12).

Группа С 
Салоники 

 29 сентября: Болгария — Япония 3:1 (16:14, 15:9, 14:16, 15:11); Италия — Китай 3:0 (15:8, 15:8, 15:4).
 30 сентября: Китай — Япония 3:0 (15:13, 16:14, 15:6); Италия — Болгария 3:0 (15:9, 15:8, 15:11).
 1 октября: Болгария — Китай 3:0 (15:10, 15:11, 15:8); Япония — Италия 3:2 (15:4, 17:15, 8:15, 14:16, 17:15).

Группа D 
Салоники 

 29 сентября: Куба — Южная Корея 3:2 (12:15, 17:16, 15:9, 9:15, 15:10); Нидерланды — Швеция 3:1 (15:8, 15:9, 12:15, 15:5).
 30 сентября: Нидерланды — Южная Корея (15:7, 13:15, 15:8, 15:6); Куба — Швеция 3:0 (15:8, 15:9, 15:9).
 1 октября: Южная Корея — Швеция 3:2 (15:7, 15:7, 6:15, 9:15, 15:7); Куба — Нидерланды 3:0 (15:12, 15:13, 16:14).

Классификационные матчи 
4 октября. Афины
 Италия — Греция 3:0 (16:14, 15:6, 15:2); США — Куба 3:0 (15:6, 15:13, 15:5).

Плей-офф 
Афины

1/8 финала 
4 октября
 Южная Корея — Болгария 3:1 (17:15, 15:7, 11:15, 15:2)
 Россия — Германия 3:0 (15:3, 15:9, 16:14)
 Нидерланды — Япония 3:0 (15:8, 15:7, 15:5)
 Бразилия — Канада 3:0 (15:12, 16:14, 15:10)

Четвертьфинал 
5 октября
 США — Южная Корея 3:0 (15:2, 15:4, 16:14)
 Италия — Россия 3:1 (15:4, 16:17, 15:3, 15:5)
 Нидерланды — Греция 3:0 (15:12, 15:5, 15:5)
 Куба — Бразилия 3:2 (15:12, 12:15, 15:12, 8:15, 15:12)

Полуфинал за 1—4 места 
6 октября
 Нидерланды — США 3:2 (5:15, 16:14, 10:15, 15:8, 15:11)
 Италия — Куба 3:1 (15:12, 8:15, 15:9, 15:2)

Полуфинал за 5—8 места 
6 октября
 Бразилия — Россия 3:0 (15:5, 15:12, 15:5)
 Греция — Южная Корея 3:1 (15:9, 14:16, 15:11, 15:6)

Матч за 7-е место 
8 октября
 Россия — Южная Корея 3:0 (15:11, 15:3, 15:4)

Матч за 5-е место 
8 октября
 Бразилия — Греция 3:0 (15:5, 15:9, 15:9)

Матч за 3-е место 
8 октября
 США — Куба 3:1 (15:6, 14:16, 15:8, 15:9)

Финал 
8 октября
 Италия — Нидерланды 3:1 (15:10, 11:15, 15:11, 15:1)

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Андреа Гардини, Паоло Тофоли, Андреа Джани, Андреа Дзордзи, Самуэле Папи, Лука Кантагалли, Фердинандо Ди Джорджи, Дамиано Пиппи, Джакомо Джиретто, Лоренцо Бернарди, Паскуале Гравина, Марко Браччи. Главный тренер — Хулио Веласко.

 : Миша Латухихин, Хенк-Ян Хелд, Брехт Роденбург, Гёйдо Гёртзен, Ян Постума, Рон Зверфер, Бас ван де Гор, Олоф ван дер Мёлен, Петер Бланже, Роберт Граберт, Мартин ван дер Хорст, Роналд Зодсма. Главный тренер — Йоп Алберда.

 : Ллой Бол, Дэниэл Гринбаум, Роберт Ствртлик, Брайан Айви, Томас Соренсен, Скотт Форчун, Данкэн Блэкман, Эрик Сато, Декстер Роджерс, Джефф Нюгорд, Итэн Мэттс, Дэниэл Лэндри. Главный тренер — Фред Стурм.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Лоренцо Бернарди 
 Лучший нападающий:  Рон Зверфер
 Лучший блокирующий:  Ян Постума
 Лучший на подаче:  Марсело Телес Неграо
 Лучший в защите:  Роберт Ствртлик
 Лучший связующий:  Паоло Тофоли
 Лучший на приёме:  Скотт Форчун

Сборная России 
 Евгений Красильников, Руслан Олихвер, Дмитрий Фомин, Олег Шатунов, Валерий Горюшев, Сергей Орленко, Илья Савельев, Юрий Чередник, Константин Ушаков, Станислав Шевченко, Евгений Митьков. Главный тренер — Виктор Радин.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Международные спортивные соревнования в Афинах
Международные спортивные соревнования в Салониках
Сентябрь 1994 года
Октябрь 1994 года
Чемпионаты мира в Греции
Международные соревнования по волейболу в Греции